Sörvikstjärn kan syfta på:
Sörvikstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (0,43 ha)
Sörvikstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn